Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luke Jensen e Murphy Jensen che hanno battuto in finale Fredrik Bergh e Rikard Bergh 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Tom Kempers /  Tom Nijssen (primo turno)
 Jared Palmer /  Christo van Rensburg (quarti di finale)

 Marcos Ondruska /  Grant Stafford (semifinali)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1997